Il doppio dell'Orange Warsaw Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo e hanno vinto in finale 6–0, 3–6, 10–4, contro Nikolaj Davydenko e Jurij Ščukin.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)
   Marcos Daniel /  Stephen Huss (quarti)

  Michal Mertiňák /  Lovro Zovko (quarti)
  Marcel Granollers /  Santiago Ventura (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Orange Warsaw Open 2008
ATP Tour 2008